En Pologne, Radwan peut faire référence à :

 Radwan, un village de la voïvodie de Łódź, 
 Radwan, un village de la voïvodie de Petite-Pologne, 
 Radwan, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.